Marty Riessen e Margaret Court hanno battuto in finale Frew McMillan e Judy Dalton 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Marty Riessen /  Margaret Court (Campioni)
 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (secondo turno)

  Frew McMillan /  Judy Dalton (finale)
 Dennis Ralston /  Françoise Dürr (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1970